Die Virslīga 2002 war die elfte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Sie wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 7. April 2002 und endete am 9. November 2002.

Skonto Riga wurde zum elften Mal in Folge lettischer Meister.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander und bestritten insgesamt 28 Saisonspiele. Statt des Tabellenletzten schied PFK/Daugava Riga aus finanziellen Gründen aus der Liga aus.

Vereine 
 Valmieras FK → BFK Valmiera

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002